Chaumes  est une marque commerciale de fromage à pâte molle fabriqué industriellement dans le Sud-Ouest de la France, à Saint-Antoine-de-Breuilh, près de Bergerac par la Fromagerie des Chaumes (groupe Savencia).

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste de fromages français

Liens externes 
  Site commercial officiel du groupe Bongrain

Marque de fromage en France
Fromage au lait pasteurisé
Fromage au lait de vache
Fromage industriel
Fromage de la Dordogne